Гаваї — штат США.
 Гаваї — округ штату Гаваї.
 Королівство Гаваї — монархічна держава корінних гавайців, що існувала в 19 столітті, в Океанії на Гавайських островах.
 Гаваї — архіпелаг в Тихому океані.
 Гаваї — найбільший за розмірами острів Гавайських островів.
 Гаваї — військова база Корпусу морської піхоти на острові Оаху, Гаваї.

Фільми 
  :  — американський епічний драматичний фільм режисера Джорджа Роя Гілла. 
  : «Гаваї» — аргентинський кінофільм режисера Марко Бергера.